HMS Collingwood je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Collingwood (1841) 
 HMS Collingwood (1882) 
 HMS Collingwood (1908) 
 HMS Collingwood (1940)

Collingwood